Yalí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Yalí (ort), Antioquia, 
 Yalí (kommun), Antioquia,

Nicaragua 

 San Sebastián de Yalí, ort, Jinotega,